

Persone
 Folco Terzani, (1969) – scrittore e sceneggiatore italiano
 Lucia Terzani (1380-1461) – amante del condottiero Muzio Attendolo Sforza
 Otello Terzani (1899-1992) – politico, rivoluzionario comunista italiano
 Roberto Terzani (1957) – musicista italiano
 Tiziano Terzani (1938-2004) – giornalista e scrittore italiano
 Ugo Terzani (1912–...) – calciatore italiano, di ruolo centrocampista

Altro
 199677 Terzani – asteroide della fascia principale
 Terzani – cognome italiano